Eriosynaphe longifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Eriosynaphe longifolia ingår i släktet Eriosynaphe och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
longifolia